Туна:

 Туна (растение) — род растений семейства Мелиевые.
 Туна (приток Илима) — река в Иркутской области.
 Туна (приток Жилой Тамбицы) — река в Республике Карелия.
 Туна — традиционный студенческий музыкальный ансамбль в испано- и португалоязычных странах.
 Туна, Бурджу (род. 1986) — турецкая актриса.
 Туна, Мустафа (род. 1957) — турецкий политик.